Mirești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Mirești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 in der Republik Moldau:
 Mirești (Hîncești), Gemeinde im Rajon Hîncești